Colonster peut faire référence à :

Château de Colonster, situé à Liège
Côte de Colonster, située à Angleur
Gare de Colonster, ancienne halte ferroviaire de la ligne 43